Uhe ist

 der Familienname von Christopher Uhe (* 1968), deutscher Musiker, Komponist und Produzent
 der Name eines Dorfes in der estnischen Landgemeinde Alutaguse, siehe Uhe (Alutaguse)